Katharine est un prénom féminin dérivé de Catherine et .

Katherine peut désigner:

Prénom
Katharine Alexander (1898-1981), actrice américaine
Katharine Lee Bates (1859-1929), écrivaine et poétesse américaine
Katharine Biørn (1871-1960), missionnaire protestante norvégienne
Katharine Burr Blodgett (1898-1979), physicienne américaine
Katharine Brandegee (1844-1920), botaniste américaine
Katharine Bradley (1891-1987), actrice de cinéma américaine
Katharine Mary Briggs (1898-1980), femme de lettres britannique
Katharine Burdekin (1896-1963), romancière britannique
Katharine Burdsall (née en 1959), cavalière de saut d'obstacles américaine
Katharine Cameron (1874-1965), illustratrice et peintre écossaise
Katharine Coman (1827-1915), historienne et économiste américaine
Katharine Cornell (1893-1974), actrice et écrivaine américaine
Katharine Cullen (née en 1975), actrice australienne
Katharine Gatty (1870-1952), suffragette britannique
Katharine Glasier (1867-1950), femme politique et romancière britannique
Katharine Graham (1947-2001), patronne de presse américaine
Anna Katharine Green (1846-1935), écrivaine américaine de romans policiers
Katharine Gun (née en 1974), traductrice britannique
Katharine Hamnett (née en 1947), styliste britannique
Katharine Hayhoe (née en 1973), scientifique et climatologue canadienne
Katharine Hepburn (1907-2003), actrice américaine
Katharine Holmes (née en 1993), escrimeuse américaine
Katharine Houghton (née en 1945), actrice américaine
Katharine Isabelle (née en 1981), actrice canadienne
Katharine Jex-Blake (1860-1951), universitaire britannique
Katharine Kerr (née en 1944), auteur américaine de science-fiction
Katharine Lucke (1875-1962), organiste et compositrice américaine
Katharine Luomala (1907-1992), anthropologue américaine
Katharine McCormick (1875-1967), suffragette et philanthrope américaine
Katharine McPhee (née en 1984), actrice et vedette américaine
Katharine Merry (née en 1974), athlète sprinteuse britannique
Katharine O'Shea (1846-1921), aristocrate anglaise
Katharine Ross (née en 1940), actrice américaine 
Katharine Russell (1842-1874), militante féministe britannique
Katharine Schlesinger, actrice britannique
Katharine Jefferts Schori (née en 1954), ecclésiastique américaine
Katharine Stephen (1856-1924), bibliothécaire britannique du Newnham College
Katharine Towne (née en 1978), actrice américaine
Katharine Tynan (1859-1931), écrivaine irlandaise
Katharine Viner (née en 1971), journaliste et dramaturge britannique
Katharine von Oheimb (1879-1962), femme politique allemande
Katharine Way (1902-1995), physicienne américaine
Katharine Worsley (née en 1933), épouse du prince d'Edward de Kent
Katharine Wright (1874-1929), sœur des frères Wright, pionniers de l'aviation

Voir aussi
Docks de St Katharine, docks du borough londonien de Tower Hamlets

Homonymie de prénom
Prénom anglais